Кокенов:
 Кокенов, Манап — казахский акын-импровизатор, народный акын Казахстана (1980).
 Кокенов, Мадениет Каратайулы (1940—1997) — советский и казахстанский ботаник-ресурсовед, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент НАН РК.